Ви́ктор Влади́мирович Анти́пин () — российский хоккеист, защитник клуба «Салават Юлаев» , выступающего в КХЛ. Обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016). Мастер спорта России международного класса (2018).

Карьера

Клубная 
Закончил хоккейную школу магнитогорского «Металлурга», в 2008 году выступал за «Металлург-2». С 2009 по 2012 годы играл в молодёжной команде «Стальные лисы».

Начиная с 2012 года начал выступать за первую команду «Металлурга». Выступал до 2017 года, выиграв два Кубка Гагарина.

После окончания контракта решил уехать в НХЛ и подписал однолетний контракт на $925 000 с «Баффало Сейбрз».

В сборной 
Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2012 в составе сборной России.
С 2014 года, регулярно вызывается в основную команду сборной России. Дебют за сборную состоялся на кубке Карьяла 8 ноября 2014 в матче с Финляндией. В этом же сезоне играл на кубке Первого канала, а также на чешском этапе еврохоккейтура.

Трижды участвовал в составе сборной России на чемпионатах мира: в 2015 году завоевал серебряные награды, в 2016 и 2017 — бронзовые.

Достижения 
  Обладатель Кубка Харламова (2010).
  Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (2012)
 Участник Матча звёзд КХЛ 2013 в команде Морозова.
  Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016).
 Признан лучшим защитником финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина (2014).
 По итогам сезона КХЛ 2014/2015 получил приз «Джентльмен на льду».

Семья 
Отец хоккеист Владимир Антипин, участник двух олимпийских турниров в составе сборной Казахстана.

Младший брат — хоккеист Вадим Антипин.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки ХК «Стальные лисы»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина
Мастера спорта России международного класса
Незадрафтованные игроки НХЛ